Детре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Детре, Грегуар (род. 1981) — французский гандболист, выступает за французский клуб «Шамбери» и сборную Франции.
 Детре, Ласло (1906—1974) — венгерский астроном.